La ligne Z est une ancienne ligne du tramway vicinal de Gand de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Gand à Zomergem entre 1886 et 1959.

Histoire 

Tableaux : 1931 373 ; 1958 680

 : mise en service entre Gand Rabot et Zomergem Motje (ou Zomergem Canal); traction vapeur; pas d'indice de ligne; exploitation par la SA des Railways économiques de Liège-Seraing et extensions (RELSE), capital 8.

 : prolongement de Zomergem Motje à Zomergem Église (ou village).

 : prolongement de Gand Rabot à ; reprise de l'exploitation par les .

 : prolongement de Zomergem Église à Ursel.

 : électrification entre Gand Rabot et Lovendegem; attribution de l'indice Z.

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification entre Lovendegem et Zomergem Église; exploitation de la section Zomergem Église - Ursel reprise par la ligne Bruges - Ursel du réseau de Bruges.

 : électrification de la section Gand Rabot -  et extension de la porte de Bruges vers la gare de Gand Saint-Pierre.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 

Ligne du tramway vicinal de Gand
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale